Linie 2 steht für:

 Linie 2 (Metro Madrid) der Madrider U-Bahn
 Linie 2 der Moskauer U-Bahn, siehe Samoskworezkaja-Linie
 Linie 2 der Pariser Straßenbahn der Pariser Straßenbahn
 Linie 2 (Metro Sankt Petersburg) der Sankt Petersburger U-Bahn

U-Bahn-Linie 2 steht für:

 U-Bahn-Linie 2 (Berlin)
 U-Bahn-Linie 2 in Frankfurt, siehe U-Bahn-Strecke A (Frankfurt am Main)
 U-Bahn-Linie 2 (Hamburg)
 U-Bahn-Linie 2 in München, siehe Stammstrecke 2 (U-Bahn München) #U2
 U-Bahn-Linie 2 in Nürnberg, siehe U-Bahn Nürnberg #Liniennetz
 Métrolinie 2 (Paris) der Pariser U-Bahn
 U-Bahn-Linie 2 (Wien)